Amenințarea se poate referi la:

 Amenințarea (The Menace), film polițist/dramă american din 1932
 Amenințarea (Zagrożenie), film psihologic polonez din 1976